Русанівський міст — назва двох мостів через Русанівську протоку у Києві:
 Русанівський міст, який існував у 1906—1943 роках
 Русанівський метроміст, споруджений у 1965 році